Јагоштица је насеље у Србији у општини Бајина Башта у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 77 становника.

У селу нема фиксног телефона, нема српских мобилних оператера (постоји сигнал мобилног оператера из БиХ) и нема продавнице

Овде се налазе Кањон Матића потока и Капела Светог Димитрија у Јагоштици.

Демографија 
У насељу Јагоштица живи 137 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,3 година (45,1 код мушкараца и 49,9 код жена). У насељу има 53 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,87.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 "Политика", 6. септембар 1937

Насељена места у Бајиној Башти
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији